Intro může znamenat:

 intro (počítačové hry) – úvodní část počítačových her
 intro (hudba) – skladba otevírající album nebo koncert

Související články 
 Outro